El topónimo Blountsville puede hacer referencia a dos pueblos de Estados Unidos:

 Blountsville, en el estado de Alabama.
 Blountsville, en el estado de Indiana.